Хедли ():

Фамилии
 Хедли, Гленн (1955—2017) — американская актриса.
  (род. 1930) — британский актёр.
  (род. 1930) — австралийский футболист.
  (род. 1923) — британский футболист.
  (1887—1977) — британский военный летчик.
 Хедли, Джон Катберт (1837—1915) — британский священнослужитель.
 Хедли, Роберт Сесил Осборн (1900—1973) — британский военачальник.
  (1857—1884) — британский военный и футболист.
  (1882—1960) — австралийский футболист.
  (род. 1942) — британский издатель.
  (1779—1843) — британский инженер.
  (1865—1937) — британский военный.
 Хедли, Хизер (род. 1974) — американская певица.
  (1881—1942) — австралийский регбист.
  (1862—1926) — британский и австралийский учёный.
 Хедли, Шэри (род. 1964) — американская актриса.
 Хедли, Эдвин (1864—1947) — британский гребец.

Населённые пункты
Хедли (Канада)